Axis (geslacht), een geslacht van hertachtigen
 Axis (anatomie), halswervel
 Axis (band), een Griekse band
 Axis mundi, terminologie